Brian Stock (né en 1939), historien américain
 Brian Stock (né en 1981), footballeur gallois